Mocha – wyspa w Chile
 Mocha – kanton, w Ekwadorze, w prowincji Tungurahua
 Mocha – miasto, w Ekwadorze, w prowincji Tungurahua
 Caffè mocha – rodzaj kawy

Osoby o tym nazwisku 
 Leszek Mocha – polski duchowny zielonoświątkowy